Гористница — название нескольких населённых пунктов:
 Гористница — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Гористница — деревня в Печорском районе Псковской области.